Philippe Saive (* 2. Juli 1971 in Lüttich) ist ein ehemaliger belgischer Tischtennisspieler. Er wurde 2001 Vizeweltmeister mit der Mannschaft.

Werdegang 
Philippe Saive schloss sich zunächst dem Verein Donald Heuseux an, mit dem er am ETTU-Cup teilnahm. Später spielte er gemeinsam mit seinem Bruder Jean-Michel bei Royal Villette Charleroi, danach bei Pantheon Brüssel. Seit 1987 wurde er für alle Weltmeisterschaften nominiert. Sein bisher größter Erfolg war Platz zwei bei der WM 2001 mit der belgischen Mannschaft, in der auch sein Bruder mitwirkte. Bei den Europameisterschaften erreichte er 1994 und 2000 das Halbfinale.

Dreimal qualifizierte er sich für die Olympischen Spiele, 1992 im Doppel mit seinem Bruder Jean-Michel.

1997/98 spielte er in der deutschen Bundesliga und wurde mit Borussia Düsseldorf deutscher Meister. 1998 wechselte er zum TTC Frickenhausen, 1999 zum TTC Jülich (ab 2002 SIG Combibloc Jülich), 2004 nach Frankreich zum SMEC Metz.

Privat 
Saives Eltern waren spielstarke Tischtennisspieler. Sein Vater belegte 1971 Platz zehn in der belgischen Rangliste, seine Mutter gewann 1969 die Meisterschaft Belgiens im Doppel B. Saives älterer Bruder Jean-Michel gilt als bester belgischer Spieler.

Turnierergebnisse

Quellen 
 Christian Raspiller: Sprößlinge einer Tischtennis-Familie: die Saives, Zeitschrift DTS, 1993/5 Seite 30

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Belgien)
Tischtennisspieler (Frankreich)
Tischtennisspieler (Royal Villette Charleroi)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tischtennisspieler (TTC Frickenhausen)
Tischtennisspieler (TTC Jülich)
Olympiateilnehmer (Belgien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Belgier
Geboren 1971
Mann